Stylocellus gryllospecus is een hooiwagen uit de familie Stylocellidae.

Stylocellidae